François Alluaud (1778-1866), industriel et minéralogiste français ;
 Charles Alluaud (1861-1949), entomologiste français ;
 Eugène Alluaud (1866-1947), artiste peintre et céramiste français.